Stor-Lidtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Lidtjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (20,4 ha)
Stor-Lidtjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (9,48 ha)

Se även
Lidtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn